Samedov ist der Familienname folgender Personen:

 Əlixan Səmədov (Alihan Samedov; * 1964), aserbaidschanischer Musiker 
 Zabit Səmədov (* 1984), aserbaidschanischer Kickboxer

Siehe auch:

 Alexander Samedow (* 1984), russischer Fußballspieler